Interstate bezeichnet:

 Interstate Highway, Fernstraßennetz in den USA
 Interstate International, ehemaliger Automobilhersteller aus Eswatini
 Interstate Motor Vehicle, ehemaliger Automobilhersteller aus Südafrika
 Interstate Aircraft and Engineering Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Flugzeughersteller